Сайрамский район () — район Туркестанской области Казахстана. Район располагается вокруг города Шымкент.

Единственный район Казахстана с абсолютным преобладанием узбекского населения.

Расстояние до города Шымкента — 30 км.
Районный центр село Аксукент (быв. пос. Белые Воды).
Количество сельских округов — 11.
Количество населенных пунктов — 71.

История 
13 ноября 1957 года к Сайрамскому району была присоединена часть территории упразднённого Чимкентского района.

Население 

Национальный состав Cайрамского района по переписи 1939 г.

Источник:

 РГАЭ РФ     (быв. ЦГАНХ СССР), фонд 1562, опись 336, Д.Д. 966-1001 ("Национальный     состав населения по СССР, республикам, областям, районам"), Д.Д.     256-427 (табл. 26 "Национальный состав населения районов, районных     центров, городов и крупных сельских населенных пунктов")

Национальный состав на начало 2019 года 

 узбеки — 148 175 чел. (71,26 %)
 казахи — 45 038 чел. (21,66 %)
 русские — 4813 чел. (2,31 %)
 турки — 4535 чел. (2,18 %)
 курды — 1799 чел. (0,87 %)
 азербайджанцы — 1152 чел. (0,55 %)
 другие — 2436 чел. (1,17 %)
 всего — 207 948 чел. (100,00 %).
Разница между долями узбеков-казахов среди населения уменьшилась с 1939 по 2019 г. — с 3,567 крат (54,33%/15,23%) до 3,289 крат (71,26%/21,66%)

Национальный состав на начало 2022 года 

 узбеки — 160 968 чел. (71,96 %)
 казахи — 47 553 чел. (21,26 %)
 русские — 4 765 чел. (2,31 %)
 турки — 4 709 чел. (2,10 %)
 курды — 1 890 чел. (0,84 %)
 азербайджанцы — 1 228 чел. (0,55 %)
 другие — 2 563 чел. (1,14 %)
 всего — 223 676 чел. (100,00 %).
Разница между долями узбеков-казахов среди населения уменьшилась с 1939 по 2022 г. — с 3,567 крат (54,33%/15,23%) до 3,289 крат (71,96%/21,26%)

Динамика

Населённые пункты Сайрамского района 
 с. Акбастау
 с. Акбулак
 с. Аккала
 с. Аксукент
 с. Жибек-Жолы
 с. Карабулак
 с. Шапырашты
 с. Карамурт
 с. Карасу
 с. Манкент
 с. Кутарыс
 с. Акбай

Административное деление 
 Аксукентский сельский округ
 Акбулакский сельский округ
 Арысский сельский округ
 Жибекжолинский сельский округ
 Кайнарбулакский сельский округ
 Карабулакский сельский округ
 Карамуртский сельский округ
 Карасуский сельский округ
 Кутарысский сельский округ
 Колкентский сельский округ
 Манкентский сельский округ

Главы 
 Халмурадов Розакул Сатыбалдиевич (1992—1993)
Ряписов Владимир Федорович (1993-1999)
 Айтаханов Куаныш Айтаханулы (август 1999 — ноябрь 2003);
 Омирзак Аметулы (ноябрь 2003 — 2006)
 Тургумбеков Ауельхан Ельтаевич
 Мухит Уралбаевич Алиев (12 октября 2006 — 2010)
 Кайназаров Валихан Анарбайулы (апрель 2010 — март 2016)
 Сапарбаев Самат Айдарханович (апрель 2016—2017)
 Мамаев, Бактияр Сапаралиевич (август 2017 — декабрь 2019)
 Садибеков Уласбек Садибекович (с декабря 2019

Известные уроженцы 

 Джандарбеков, Курманбек — певец, актер, режиссер, педагог, один из основателей национального профессионального театрального искусства, народный артист Казахстана.
 Калтаев, Карабай (1923—2012) — полный кавалер ордена Славы.
 Сапарбаев, Мардан — ученый, доктор педагогических наук, профессор академик Академии педагогических наук Республики Казахстан.
 Халмурадов, Розакул — общественный и государственный деятель, заслуженный гражданин ЮКО, почетный гражданин Сайрамского района.
 Исмаилов, Бахтияр — доктор технических наук, профессор, академик Международной академии информатизации. 
 Голярко, Владислав —  победитель Международной экологической премии им. Д.Терешкевича, победитель телешоу "Eco Meken" на телеканале "Хабар"

Ссылки

Примечания